Algamula puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Anchusa azurea, especie fanerógama de la familia Boraginaceae; o
 Anchusa officinalis, planta medicinal de la misma familia.